Лоизу — фамилия. Известные носители:

 Лоизу, Георгиос (род. 1992) — кипрский футболист.
 Лоизу, Гиоргос (род. 1990) — кипрский футболист.
 Лоизу, Костас (род. 1977) — кипрский футболист и футбольный тренер.
 
 Лоизу, Хараламбос (род. 1982) — кипрский футболист.